Pecan Grove puede referirse:
 Pecan Grove (Texas)
 Pecan Grove (Condado de Collin, Texas) 
 Pecan Grove (Church Hill, Misisipi)